De Beker van Portugal (Portugees: Taça de Portugal) is het nationale voetbalbekertoernooi in Portugal dat wordt georganiseerd door de Portugese voetbalbond (Federação Portuguesa de Futebol -FPF-).

Tot 1938 heette het toernooi Nationaal Kampioenschap (Campeonato Nacional), en bepaalde het wie zich de Portugese landskampioen mocht noemen.

De finale wordt meestal gespeeld in het Estádio Nacional in Rio Jamor, (gemeente Oeiras) nabij Lissabon. De bekerwinnaar (of de bekerfinalist als de dubbel wordt gewonnen) speelt tegen de landskampioen om de Supertaça Cândido de Oliveira en neemt deel aan de (voorronden van de) UEFA Europa League.

Finales Nationaal Kampioenschap

Finales Beker van Portugal

Stadions

Finales

Prestaties per club